Ultramort kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Ultramort (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Girona, 
 Ultramort (kommun), Katalonien, Província de Girona, 

Robotskapade Spanienförgreningar